Meatware – żartobliwe określenie użytkownika jako części systemu komputerowego, analogicznie do pojęć hardware i software. Meatware jest często źródłem trudnych do zdiagnozowania problemów typu PEBKAC.

Żargon informatyczny